Ferdynand II – król Galicji 1154-1188 i Leonu 1157-1188. 
 Ferdynand II (1469-1496) – król Neapolu 1495-1496
 Ferdynand II Katolicki (1452-1516) – król Aragonii 1479-1516 i Sycylii 1468-1516; król Neapolu jako Ferdynand III, król Kastylii i Leónu jako Ferdynand V
 Ferdynand II Habsburg (1529-1595) – książę Tyrolu
 Ferdynand II Habsburg (1578-1637) – król Czech 1617-1637, Węgier 1618-1637, cesarz rzymsko-niemiecki 1619-1637
 Ferdynand II Medyceusz (1610-1670) – wielki książę Toskanii 1621-1670
 Ferdynand II Hohenstein (1681/82-1706) – baron Hohenstein
 Ferdynand II Burbon (1810-1859) – król Obojga Sycylii 1830-1859
 Ferdynand II (1819-1885) – król Portugalii 1837-1853

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand II.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 2-a